Saint-Servais, Côtes-d'Armor
 Saint-Servais, Finistère
 Saint-Servais (Belgia)